Ленмузтрест — ленинградская фабрика грампластинок.

Первые пластинки Фабрики граммофонных пластинок г. Ленинград Ленмузтрест относятся к 1934— 35 годам. 

Первые пластинки представляли репертуар, состоящий исключительно из переписей с пластинок западного производства. 

Начиная с 1936 года на фабрике появляется собственная студия, и начинается выпуск собственных записей. Объёмы студии позволяли приглашать на запись симфонические оркестры, большие хоры. На студии записывались джазовые коллективы и известные эстрадные солисты (Леонид Утёсов, Изабелла Юрьева, Клавдия Шульженко и др.). 

Репертуарные группы:
1	политические записи
4	романс 
6	песни народов мира и СССР 
7	опера 
8	оперетта 
9	патриотические записи 
11	эстрада 
12	записи для детей 
14	переписи с тонфильмов, песни из кинофильмов

Помимо оригинальных пластинок, на Ленмузтресте продолжали выпускаться переписи с западных пластинок, а также с пластинок Грампласттреста (ГПТ). 

Находилась в ведении НКМП (Народного комиссариата местной промышленности РСФСР).

Деятельность фабрики прекратилась с началом Великой Отечественной войны летом 1941 года.

Ссылки 
 История рождения граммофонной пластинки в России
 Форум коллекционеров

Примечания 

Лейблы звукозаписи СССР
Лейблы звукозаписи России
Исчезли в 1941 году
Исчезнувшие предприятия СССР